Йордан — перший єпископ Польщі
 Йордан — історик готів
 Йордан — річка у Ізраїлі та Йорданії
 Йордан — свято
 Йордан — прізвище

Див. також 
 Йордани